Regering-Michel I, Belgische federale regering-Michel I (2014-2018)
Regering-Michel II, Belgische federale regering-Michel II (2018-2019)